Otto Andersson (med olika stavningar) kan syfta på:

 Otto Anderssen, Otto Andreas Anderssen (1851–1922), norsk skolman
 Karl Otto, Karl Otto Andersson eller Otto i Kristinehamn (1856–1923), svensk predikant, tidningsman och politiker
 Otto Andersson (1856-1939), svensk affärsman, far till Fredrik Ström
 Otto Anderson (1874–1932), svensk handlande och riksdagsman
 Otto Andersson (1879–1969), finländsk musikforskare 
 Otto Linton, Otto Fredrik Andersson Linton (1880–1938), svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Otto Andersson, svensk biografdirektör, far till Tore Kyndel
 Otto Andersson (1887–1952), svensk skolman
 Otto Andersson (1910–1977), svensk fotbollsspelare
 Reino (artist), Karl Otto Hilding Andersson (1921–2011), svensk artist
 Jan Otto Andersson (1943–), finländsk nationalekonom
 Otto Andersson (politiker) (1983–), studentpolitiker och juridisk assistent till SFP:s riksdagsgrupp